diament – bardzo rzadki minerał

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Diament – przysiółek wsi Otfinów w  woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Diament – kolonia wsi Potok Mały w  woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Zobacz też